Eduard von Sacken (1825-), est un archéologue et anthropologue autrichien.
 
Patronyme germanique